Hillingdon - część gminy London Borough of Hillingdon. Hillingdon jest wspomniana w Domesday Book (1086) jako Hillendone.

Przypisy 

Dzielnice gminy Hillingdon